Le patronyme néerlandais Van Hove provient de hoeve ou hof, qui signifie la ferme. Les porteurs du nom en étaient donc les propriétaires.

Le -ve peut être remplacé par un -f final.

Patronyme 
 Charles Van Hove (1787-1854), ancien bourgmestre de Schaerbeek ;
 Éric Van Hove (1975-), artiste contemporain belge ;
 Francine Van Hove (1942-), peintre contemporain français ;
 Kathleen Van Hove (1973-), athlète belge ;
 Luc van Hove (1957-), compositeur belge.

Toponyme 
 Rue Van Hove à Schaerbeek (Bruxelles).

Voir aussi
Vanderhoof